Липки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липки — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Липки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Липки — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Липки — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Липки — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Липки — деревня в Логойском районе Минской области.
 Липки — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Липки — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Липки — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Липки — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Липки — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Липки — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Липки — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Липки — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Липки — посёлок в Ромодановском районе Мордовии.
 Липки — село в Верховажском районе Вологодской области. 
 Липки — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Липки — посёлок в составе микрорайона Щербинка района Южного Бутова Юго-Западного административного округа города Москвы.
 Липки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Липки — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Липки — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.
 Липки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Липки — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Липки — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Липки — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Липки — посёлок в Богородицком районе Тульской области.
 Липки — город в Киреевском районе Тульской области.
 Липки — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Липки — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Липки — деревня в Одоевском районе Тульской области.
Липки — посёлок в составе города Новоульяновск Ульяновской области.
 Липки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Липки — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Липки — село в Мостисском районе Львовской области.
 Липки — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Липки — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.

Другое 
 Липки — железнодорожная станция в Волгоградской области
 Липки — аэродром в Минской области Белоруссии
 Липки — исторический район Киева
 Липки — парк в Саратове
 Липки — одно из названий литовских татар

См. также 
 Большие Липки
 Малые Липки
 Верхние Липки
 Красные Липки
 Нижние Липки
 Новые Липки
 Подлипки